Jean Meynier ist der Name folgender Personen:

* Jean-Baptiste Meynier (1749–1813), französischer General
 Jean-Jacques Meynier (1710–1783), deutscher Grammatiker, Romanist und Hochschullehrer